Абрамчук Дмитро Михайлович (  — ) — солдат Збройних сил України.

Життєвий шлях 
Навчався в Житомирській ЗОШ №28. В 2018 році вступив до Центра професійно-технічної освіти м. Житомира на професію "Машиніст крана, водій".

2021 року, після закінчення навчання, пішов на строкову службу. 

Перше бойове хрещення прийняв в боях за Луганську область (Лисичанськ), потім його переправили до Чернігівщини. 

 

Дмитро Абрамчук загинув від осколкових поранень на Чернігівщині 14 квітня 2022 року. У військового залишилися батьки та сестра."Я спілкувався з ним, чому він прийшов сюди такий молодий, – каже побратим загиблого Сергій Болохівський. – Він каже, що не може сидіти осторонь, коли в країні йде війна. Я був від нього за метрів 200 і все бачив на власні очі. Щось впало з неба, з якогось невідомого літального апарату. Вибуховий пристрій прямо перед Дмитром впав і розірвався".
17 квітня 2022 року похований в Житомирі, на військовому цвинтарі.

Примітки 

Поховані на Смолянському військовому кладовищі